Guaraldi bezeichnet:

 Vince Guaraldi, amerikanischer Jazzmusiker
 Meccanica G. Guaraldi, ehemaliger italienischer Automobilhersteller